35. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 12 - 13 lutego 1977 roku w amerykańskim Keystone. Zawodniczki startowały na naturalnym torze w Speed & Figure Skating Centre. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Najlepsza była radziecka panczenistka, Wiera Bryndziej. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 23 łyżwiarki z 9 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1977 w sportach zimowych